Penlee Point peut désigner plusieurs endroits en Cornouaille, en Angleterre :
 Penlee Point, un promontoire non loin de Mousehole ;
 Penlee Point, situé à l'entrée de la Plymouth Sound.